Gornja Bukovica je lahko:
 Gornja Bukovica, Bosna in Hercegovina
 Gornja Bukovica, Srbija
 Gornja Bukovica, Črna gora